Marco Rossi (né le  à Feldkirch en Autriche) est un joueur autrichien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2016-2017 || ZSC U17 || U17-Elit ||29 ||28 ||23 ||51 ||12 ||11 ||8 ||3 ||11 ||6
|-
| 2016-2017 || GCK Lions U20 || U20-Elit ||9 ||3 ||4 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || GCK Lions U20 || U20-Elit ||34 ||22 ||29 ||51 ||30 ||9 ||5 ||5 ||10 ||8
|-
| 2017-2018 || GCK Lions || SL ||18 ||4 ||3 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || 67 d'Ottawa || LHO ||53 ||29 ||36 ||65 ||32 ||17 ||6 ||16 ||22 ||18
|-
| 2019-2020 || 67 d'Ottawa || LHO ||56 ||39 ||81 ||120 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || ZSC Lions || NL || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH || 63 || 18 || 35 || 53 || 46 || - || - || - || - || -
|-

Au niveau international 

| 2017 ||align=left| Championnat du monde moins de 18 ans ||5 ||6 ||2 ||8 ||4 || align="left"|  Div. IB
|-
| 2018 || align=left| Championnat du monde moins de 18 ans ||5 ||4 ||3 ||7 ||4 || align="left"|  Div. IB
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde junior ||5 ||3 ||2 ||5 ||8 || align="left"|  Div. IA
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior ||4 ||0  ||0  ||0  ||2 
| align="left"|

Trophées et honneurs personnels

LHO 
2019-2020 : 
 récipiendaire du trophée Eddie-Powers
 récipiendaire du trophée Red-Tilson
 nommé dans la 1ère équipe d'étoiles

LCH 
2019-2020 : Meilleur pointeur de la Ligue canadienne de hockey

Références 

Naissance en septembre 2001
Naissance à Feldkirch (Vorarlberg)
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur des 67 d'Ottawa
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa